Ерёмушкин:

 Ерёмушкин, Василий Александрович — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, гвардии младший сержант.
 Ерёмушкин, Николай Николаевич (1925-1943) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.